Gora Tanavoranist är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Tanavoranist är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Tanavoranist är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Arayi Lerr,  meter över havet,  kilometer norr om Gora Tanavoranist. Runt Gora Tanavoranist är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  kilometer sydost om Gora Tanavoranist. 

Trakten runt Gora Tanavoranist består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre